

Населені пункти та їхні частини
 Сендовиці — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Сендовиці — село в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Сендовиці — колонія в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства

Примітки